«Алеут» — минный транспорт Российского императорского флота. По большей части использовался для несения патрульной службы и в качестве гидрографического судна.

Особенности конструкции 
Парусно-винтовая шхуна водоизмещением 842 тонны, длина судна составляла 49,9 метра, ширина 9,4 метра, а осадка 3,5 метра. На шхуне была установлена одна вертикальная 2-цилиндровая паровая машина тройного расширения и 2 паровых котла, в качестве движителя помимо парусов использовался один гребной винт. Скорость судна могла достигать 11,9 узлов. Вооружение судна состояло из 4-х пятиствольных 37-миллиметровых пушек системы Гочкиса, также боекомплект включал до 250 мин заграждения.

Якорные мины заграждения размещались в трюме, для их выгрузки предназначались четыре палубных крана. «Алеут» не мог ставить мины на ходу, минные постановки производились при помощи плотиков. Весной 1909 года был переоборудован в заградитель для постановки мин путём сбрасывания с рельсовых дорожек на ходу.

История службы 
По распоряжению управляющего морским министерством вице-адмирала И. А. Шестакова в Норвегии было заказано «военное судно с морскими качествами — специальный военный транспорт» для минной обороны Владивостокского военного порта. В мирное время корабль предполагалось использовать в качестве грузового судна, а в военное — в качестве минного депо. В действительности использовался, в основном, для прибрежного крейсерства, охраны котиковых промыслов и гидрографических работ.

Судно было заложено в конце 1885 года в Ньюландскверфте (Христиания), спущено на воду  года и в конце того же года вступило в строй. С 7 декабря 1886 года по 6 июня 1887 — под командованием капитана 2-го ранга А. Н. Паренаго прибыл во Владивосток и был включён в состав Сибирской флотилии.

В 1887 году под командованием капитана 2-го ранга И. И. Подъяпольского совершил дальнее плавание в Берингово море, посетив бухту Провидения, бухту Архангела Гавриила, Петропавловский Порт, остров Тюлений, Корсаковский пост и вернулся во Владивосток. Весна 1888 года был назначен в распоряжение командира отряда миноносок и минной партии капитана 2-го ранга П. М. Токаревского. С сентября по  года находился в плавании в Охотском море.

В 1889 году зачислен в отряд миноносок Сибирской флотилии в качестве минного транспорта. В кампанию этого года выходил в плавания в Тихий океан.

В кампанию 1890 года под командованием капитана 2-го ранга В. Ф. Брандта ходил с караулом к острову Тюлений. В следующем 1891 году был назначен в партию минного заграждения, принимал участие в установке заграждений в заливе Петра Великого, а  года под командованием капитана 2-го ранга В. И. Лебедева в северном плавании для охраны побережья. Во время манёвров по охране Командорских островов получил пробоину и вынужден был уйти в Петропавловский Порт. После починки направился в Анадырь, а затем во Владивосток.

В 1892 году был переквалифицирован в транспорт.

В кампанию 1893 года совершал плавания во внутренних водах, в том числе совместно с пароходом «Россия» принимал участие в спасательных работах севшего  года на камни у порта Лазарева корвета «Витязь». На борт «России» и «Алеута» были погружены артиллерия и судовое имущество.

В кампании 1895 и 1896 годов выходил в плавания во внутренних водах. При этом в 1896 году командир шхуныбыл награждён орденом Святой Анны III степени, ему была пожалована медаль в память царствования императора Александра III и с  года назначено прибавочное жалование 217 рублей 50 копеек за первые пять лет службы в Приморской области. В 1898 году совершала плавания во внутренних водах.

Во время Русско-японской войны из состава Сибирской военной флотилии был создан оборонительный отряд Владивостока под командованием командира Владивостокского порта контр-адмирала Н. А. Гаупта. В оборонительный отряд были включены отряд миноносцев под командованием капитана 1-го ранга Я. И. Подъяпольского и отряд транспортов под командованием капитана 2-го ранга Н. К. Тундермана. На 1 марта 1904 года отряд транспортов состоял из транспортов «Алеут» (капитан 2-го ранга Н. К. Тундерман), «Камчадал» (капитан 2-го ранга А. А. Рюмин), «Якут» (капитан 2-го ранга А. А. Балк), «Тунгуз» (под командованием командира «Якута»), «Надёжный» (бывший ледокол) (Корпуса флотских штурманов подполковник С. С. Чихачёв)

Весной 1909 года переоборудован в минный заградитель с установкой рельсов для установки мин на ходу. В кампанию 1912 года вновь переквалифицирован в транспорт и сдан к порту.

В 1917 году передан Добровольному флоту и совершал рейсы у Приморского побережья. В 1919 году продан судовладельцу С. З. Жебровскому и впоследствии использовался как товаро-пассажирский пароход под прежним наименованием с припиской к Владивостоку. В 1921 году пароход был арендован графом Г. Г. Кейзерлингом, отремонтирован в Шанхае и весной 1922 года поставлен на обслуживание приморских линий. 1 декабря 1924 года — национализирован, затем включён в состав Добровольного флота и получил приписку к Владивостокскому торговому порту под № 64. 3 июня 1925 года в связи с прекращением деятельности Добровольного флота вошел в число судов Дальневосточной главной конторы АО «Совторгфлот». 26 апреля 1929 года из-за плохого технического состояния исключён из списка судов АО «Совторгфлот» и впоследствии сдан на слом.

Экипаж

Командиры 
Командирами судна «Алеут» в составе Российского императорского флота в разное время служили:
 ??.??.1886—??.??.1887 капитан 2-го ранга Паренаго Александр Николаевич
 ??.??.1887—??.??.1888 капитан 2-го ранга Подъяпольский Иван Иванович
 14.01.1889—??.??.1891 капитан 2-го ранга Брандт Виктор Фёдорович
 ??.??.1891—??.??.1892 капитан 2-го ранга В. И. Лебедев
 ??.??.1892—??.??.1894 капитан 2-го ранга Подъяпольский Яков Иванович
 ??.??.1895—??.??.1896 капитан 2-го ранга Бойсман Василий Арсеньевич
 07.02.1898 капитан 2-го ранга Волчаский Юлиан Казимирович
 ??.??.1901—??.??.1903 капитан 2-го ранга Балк Александр Александрович
 12.01.1904—??.??.1904 капитан 2-го ранга Тундерман Николай Карлович

Старшие офицеры 
 ??.??.1887—??.??.1889 лейтенант А. А. Гинтер

Другие должности 
 ??.??.1886—??.??.1887 минный офицер лейтенант В. А. Бойсман
 1887 год минный офицер Митрофан Александрович Бронницкий
 ??.??.1890—01.10.1890 вахтенный начальник мичман А. А. Корнильев
 ??.??.1900—??.??.1902 штурманский офицер КФШ лейтенант М. Е. Чепелев
 11.05.1890—24.10.1890, 27.02.1891—05.11.1891, 05.03.1894—10.10.1894 минный офицер лейтенант Н. А. Сакс
 c 10.11.1891 минный офицер лейтенант И. Н. Лебедев
 с 4.6.1894 минный офицер лейтенант 
 14.03.1894—20.03.1895 штурманский офицер лейтенант А. А. Корнильев
 ??.??.1896—??.??.1896 штурманский офицер мичман Н. М. Белкин
 18.05.1899—17.07.1899 вахтенный начальник мичман А. П. Штер
 05.04.1903—27.11.1903 судовой врач П. И. Гомзяков
 ??.??.1904—??.??.1904 лейтенант В. К Неупокоев
 ??.??.1???—??.??.1??? М. К. Бахирев

См. также 
 Алеутская улица (Владивосток)

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Морская коллекция «М-К» 
 Военный флот России
 Алеут - паровая шхуна - 1886 
 Реестр флота ДВМП
 Винтовая шхуна «Алеут» 

Минные транспорты
Шхуны Сибирской флотилии Российской империи
Шхуны СССР